UUU steht für:
 Manumu Airport (IATA-Code), Flughafen von Manumu, Oro Province, Papua-Neuguinea
 das Basentriplett UUU, eine genetische Codierung für die Aminosäure Phenylalanin

Uuu steht für:
 Unununium, vorläufiger Name von Roentgenium

uuu steht für:
 P'uman (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache der Blang in Shuangjiang, China

UUU